Radio 2 (BBC), une des radios nationales britanniques appartenant à la BBC ;
 Radio 2 (CBC), une radio publique canadienne ;
 Radio 2, une radio publique belge de la communauté flamande de Belgique ;
 Radio 2, une radio publique ghanéenne ;
 Radio 2 (Rai), une radio publique italienne ;
 Radio 2, une radio publique néerlandaise ;
 Radio 2, l'ancien nom de la radio publique irlandaise RTÉ 2fm.

Voir aussi